Самохва́лов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Самохвалов, Алексей Николаевич (1922—2017) — театральный актёр.
 Самохвалов, Андрей Викторович (род. 1975) — казахстанский хоккеист.
 Самохвалов, Василий Флегонтович (1955—1998) — советский футболист, игрок в мини-футбол.
 Самохвалов, Владислав Станиславович (более известен как Мэвл; род. 1997) — белорусский певец.
 Самохвалов, Григорий Кузьмич (1924—1985) — советский конструктор ракетной техники.
 Самохвалов, Игнатий Викторович (род. 1943) — российский учёный, профессор.
 Самохвалов, Иосиф Иванович (1918—1981) — Герой Советского Союза.
 Самохвалов, Михаил Андреевич (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Самохвалов, Никита Сергеевич (1896—1960) — советский генерал-майор.
 Самохвалов, Николай Иванович (1915—1986) — советский учёный-филолог, литературовед, доктор филологических наук
 Самохвалов, Николай Степанович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Самохвалов, Пётр Титович (1869—1946) — полковник Отдельного корпуса жандармов.
 Самохвалов, Фёдор Николаевич (1916—1941) — Герой Советского Союза.



См. также